

Persone
Dennis Hwang (1978) – designer statunitense
Stephanie Hwang, nota principalmente con il nome d'arte Tiffany o il nome coreano Hwang Mi-young (1989) – cantante e attrice statunitense
Hwang Chan-sung (1990) – cantante e attore sudcoreano
Hwang Dae-heon (1999) – pattinatore di short track sudcoreano
Hwang Hee-chan (1996) – calciatore sudcoreano
Hwang Hye-young (1966) – ex giocatrice di badminton sudcoreana
Hwang In-beom (1996) – calciatore sudcoreano
Hwang Jae-man (1953-2010) – calciatore sudcoreano
Hwang Jae-won (1981) – calciatore sudcoreano
Hwang Ji-man (1984) – giocatore di badminton sudcoreano
Hwang Ji-soo (1981) – calciatore sudcoreano
Hwang Jin-hyok (1985) – calciatore nordcoreano
Hwang Jin-yi (1506 o 1520 circa–1560 circa) – cantante, poetessa, danzatrice e cortigiana coreana
Hwang Jung-min (1970) – attore sudcoreano
Hwang Kyo-ahn (1957) – avvocato e politico sudcoreano
Hwang Kyung-seon (1986) – taekwondoka sudcoreana
Hwang Myong-chol (1982) – calciatore nordcoreano
Hwang Ok-sil (1972) – ex pattinatrice di short track nordcoreana
Hwang Seok-ho (1989) – calciatore sudcoreano
Hwang Seok-keoun (1960) – ex calciatore sudcoreano
Hwang Seon-a (1989) – schermitrice sudcoreana
Hwang Sun-hong (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore sudcoreano
Hwang Taek-ui (1996) – pallavolista sudcoreano
Hwang Ui-jo (1992) – calciatore sudcoreano
Hwang Yoon-seok, noto con lo pseudonimo di Hwanhee (1982) – cantante e attore sudcoreano
Hwang Youn-joo (1986) – pallavolista sudcoreana
Hwang Young-cho (1970) – ex maratoneta sudcoreano
Hwang Seok-jeong (1971) – attrice sudcoreana

Huang

Altro
Hwang Seong-gyeong – personaggio della serie di videogiochi Soulcalibur